Nuclear Blast () — немецкий лейбл звукозаписи. Основан в 1987 году. На лейбле издаются записи многих известных исполнителей различных жанров метал-направления:
 Хеви-метал
 Ню-метал
 Мелодичный дэт-метал
 Индастриал-метал
 Блэк-метал
 Дэт-метал
 Дэткор
 Пауэр-метал
 Трэш-метал
 Грув-метал
 Хардкор-панк
 Симфоник-метал

Дебютировал в 1987 году выпуском на виниле хардкор-сборника «Senseless Death». В России лицензионная продукция Nuclear Blast издавалась лейблами Final Holocaust, а затем Irond Records.

В 2007 году, в честь своего двадцатилетия, Nuclear Blast выпустил два сборника  и .

Издаваемые сборники 
 Beauty in Darkness — серия видеосборников, содержащих видеоклипы музыкальных групп.
 Monsters of Metal — серия сборников видеоклипов музыкальных групп.
 Monsters of Death — серия сборников видеоклипов музыкальных групп, играющих в стиле дэт-метал и брутальный дэт-метал.
 Death… is just the beginning — серия сборников видеоклипов музыкальных групп.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
Список исполнителей Nuclear Blast

Примечания 

Лейблы звукозаписи Германии
Метал-лейблы
Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1987 году